Andrew Crommelin – astronomo britannico
Crommelin – cratere lunare
Crommelin – cratere su Marte
27P/Crommelin, anche nota come Cometa Crommelin – cometa del sistema solare
1899 Crommelin – asteroide della fascia principale